Lain bezeichnet

 Lain (Ampfing), Ortsteil der Gemeinde Ampfing, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Lain (Jachenau), Ortsteil der Gemeinde Jachenau, Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, Bayern
 Lain (Taufkirchen), Ortsteil der Gemeinde Taufkirchen (Vils), Landkreis Erding, Bayern
 Lain (Wackersberg), Ortsteil der Gemeinde Wackersberg, Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, Bayern
 Lain (Wallerfing), Ortsteil der Gemeinde Wallerfing, Landkreis Deggendorf, Bayern

 Lain GR, Ortschaft in der Gemeinde Vaz/Obervaz im Kanton Graubünden, Schweiz
 Lain (Yonne), französische Gemeinde im Département Yonne

 Serial Experiments Lain, Anime-Serie und ein darauf basierendes Computerspiel
 LainOS, ein FreeBSD Derivat
 Chasey Lain (* 1971), Pornodarstellerin

Siehe auch:
 Lein (Begriffsklärung)
 Laim
 McLain
 Laine
 Line
 Lane